Wahlkreis 97 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 97
 Landtagswahlkreis 97